Вейнек:

 Вейнек, Ладислав — австро-венгерский астроном.
 Вейнек — кратер на Луне.